Mühlgang steht für:
 Mahlgang, eine Zerkleinerungsmaschine
 Mühlkanal, Zulauf für Wassermühlen, auch als Gewässerform

Mühlgang heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Mühlgang (St. Pölten), Katastralgemeinde und Ortschaft von St. Pölten, Niederösterreich

Gewässer:
 Grazer Mühlgang, Kanal rechts der Mur vom Kraftwerk von Graz bis Großsulz
 Mühlgang (Buchbach), Kanal links des Buchbachs bei Mittergoggitsch, Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühlgang (Feistritz, Altenmarkt), Kanal links der Feistritz bei Altenmarkt bei Fürstenfeld, Gemeinde Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlgang (Feistritz, Großwilfersdorf), rechter Zufluss der Feistritz bei Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mühlgang (Lemsitz Bach, Sankt Stefan), linker Zufluss des Lemsitz Bachs bei Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlgang (Lemsitz Bach, Lemsitz), Kanal rechts des Lemsitz Bachs bei Lemsitz, Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlgang (Messendorferbach), Kanal rechts des Messendorferbachs bei Raaba, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühlgang (Mur, Gabersdorf), Oberlaufname bis Lebring Weißenegger Mühlkanal, Kanal links der Mur von Weitendorf bis Gabersdorf
 Mühlgang (Saßbach), Kanal rechts des Saßbachs bei Jahrbach, Gemeinde Jagersberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mühlgang (Saubach), link von der Laßnitz abzweigender Wasserlauf zum Saubach bei Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mühlgang (Mur, Straß), Kanal links der Mur von Obervogau bis Lichendorf
 Mühlgang (Klingbach), Kanal links der Mur von Mureck zum Klingbach bei Dietzen